Чернопятнистый тритон () — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства тритонов.

Ископаемые Lotoria lotoria датируются эоценом (возрастной диапазон: от 55,8 до 0,012 миллионов лет назад).

Раковина Lotoria lotoria может достигать размера 90—160 мм.

Моллюск обитает в тропических водах Индо-Тихоокеанской области на глубине от 3 до 30 метров.

Вид является довольно распространённым в коралловых рифах у Австралии и в Индийском океане.

Примечания

Ссылки 
 Conchology

Животные, описанные в 1758 году
Ranellidae
Моллюски Индо-Тихоокеанской области